

Personnalités 

 Bent Fabricius-Bjerre (1924-2020), pianiste et compositeur danois ;
  (né en 1959), réalisateur danois ;
 Hans Larsen-Bjerre (1910-1999), homme politique danois, ministre et député ;
 Jonas Bjerre (né en 2004), joueur d'échecs danois ;
 Marie Bjerre (née en 1986), femme politique danoise, ministre ;
 Poul Bjerre (1876-1964), médecin et psychothérapeute suédois.